El término Boa Esperança, en portugués Buena esperanza puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Municipios
Boa Esperança (Minas Gerais), municipio brasileño del estado de Minas Gerais.
Boa Esperança do Sul, municipio brasileño del estado de São Paulo.
Boa Esperança do Iguaçu, municipio brasileño del estado de Paraná.
Boa Esperança (Paraná), municipio brasileño del estado de Paraná.

Otros
Embalse de Boa Esperança, en Brasil